Het Engelse/Franse woord voor Lawine.

Bedrijven:
Avalanche Corporate Technology, een technologie coöperatie.
Avalanche Inc., het recordlabel van Godflesh oprichter Justin Broadrick.
Avalanche Press, een bedrijf dat onderdelen van bordspellen en role-playing games verkoopt.
Avalanche Studios, een Zweedse videospelontwerper.

Muziek:
Avalanche (album), het eerste solo-album van de Canadese muzikant Matthew Good.
Avalanche (Mountain), een album uit 1974 van de Amerikaanse rockband Mountain.
The Avalanche, een album uit 2006 van de muzikant Sufjan Stevens.
The Avalanches, een elektronische muziek collectief uit Melbourne, Australië.
Avalanche (Thea Gilmore album)
Doktor Avalanche, de drumcomputer van The Sisters of Mercy.
Avalanche Quartet, een Nederlandse band.

Spellen:
AVALANCHE, een eco-terroristische groep in het Square Enix-videospel Final Fantasy VII.
Avalanche (drinkspel), een drinkspel gespeeld met een dobbelsteen.
Colorado Avalanche, een National Hockey League team uit Denver.

Films:
Avalanche (film 1928), een westernfilm uit 1928.
Avalanche (film 1946), een actie/misdaadfilm uit 1946.
Avalanche (film 1951), een Franse dramafilmuit 1951.
Avalanche (film 1969), een familiefilm uit 1969.
Avalanche (film 1974), een actie/dramafilm uit 1974.
Avalanche (film 1978), een film uit 1978.
Avalanche Express, een actie/thriller film uit 1979.
Avalanche (televisiefilm), een televisiefilm uit 1994 met o.a. David Hasselhoff.
Avalanche (film 1999), een actie/thriller film uit 1999.

Overig:
Avalanche (Marvel), een personage uit Marvel Comics.
Avalanche (Captain Scarlet-aflevering), een aflevering van de serie “Captain Scarlet and the Mysterons”.
Avalanche (Pleasure Beach Blackpool), een achtbaan in het Engelse pretpark Pleasure Beach Blackpool.
Avalanchediode, een siliciumdiode.
Operatie Avalanche, codenaam voor de geallieerde landing op het Italiaanse vasteland.